Traisen ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Traisen (Nahe), Gemeinde im Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz
 Traisen (Niederösterreich), Marktgemeinde im Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Traisen (Fluss), Nebenfluss der Donau bei St. Pölten, Niederösterreich

Traisen, Weiteres:
 MSZ Traisen, Schleppschiff aus 1958, 1997 erworben von der ÖGEG, restauriert, sommers Pixel Hotel im Linzer Hafen

Siehe auch:
 Dreisen